Eupneusta solena är en fjärilsart som beskrevs av Bradley 1974. Eupneusta solena ingår i släktet Eupneusta och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
solena